Strohmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Strohmaier (* 1971), deutsche Autorin und Journalistin
 Gerhard Strohmaier (1933–2008), deutscher Fußballspieler
 Gerlinde Strohmaier-Wiederanders (* 1941), deutsche evangelische Theologin
 Gotthard Strohmaier (* 1934), deutscher Arabist, Gräzist und Medizinhistoriker
 Matthias Strohmaier (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Oliver Strohmaier (* 1968), ehemaliger österreichischer Skispringer
 Otto Strohmaier (* 1937), österreichischer Benediktiner und Abt
 Vinzenz Strohmaier (1890–1961), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Walter Ludwig Strohmaier (* 1957), deutscher Urologe
 Werner Strohmaier (* 1942), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Strohmayer
 Strohmeyer
 Strohmayr
 Stromeyer